Мацеёвице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Гарволинский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 7390 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Антонювка-Свержовска
 Антонювка-Вильчковска
 Бончки
 Буды-Подленске
 Домашев
 Кавенчин
 Кемпа-Подвежбяньска
 Кобыльница
 Кохув
 Кохув-Кемпа
 Краски-Дольне
 Краски-Гурне
 Леонув
 Мацеёвице
 Малямувка
 Нове-Краски
 Облин
 Облин-Грондки
 Облин-Корчунек
 Оронне
 Острув
 Пастерник
 Подленж
 Подоблин
 Подстолице
 Подвежбе
 Погожелец
 Полик
 Пшевуз
 Самогощ
 Стрых
 Тополин
 Тыжин
 Ухаче
 Врубле-Варгоцин

Соседние гмины 
 Гмина Козенице
 Гмина Ласкажев
 Гмина Магнушев
 Гмина Соболев
 Гмина Стенжыца
 Гмина Троянув
 Гмина Вильга

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Мазовецкого воеводства